Assimilação (fonologia)
Assimilação cultural
Assimilação colonial
Crisol de raças
Imperialismo cultural
Aculturação